Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Iran. IJsland heeft een consulaat in Teheran.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Iran
IJslandse